«Цезарь на Фармакузе» (Cesare in Farmacusa) — героико-комическая опера Антонио Сальери в двух действиях на либретто Карло Просперо Дефранчески  по мотивам Плутарха. Первое представление состоялось 2 июня 1800 года в Кернтнертортеатре в Вене.
Согласно сообщениям современников, опера имела большой успех, и критики издания Allgemeine Musical Zeitung несколько раз хвалили её. Отдельные номера - например, финал первого акта - были интегрированы в концертные программы. За основу увертюры Сальери взял прелюдию к своей опере-сериа L'Europa riconosciuta, написанной в 1778 году для открытия театра «Ла Скала» в Милане, с некоторыми изменениями. Увертюра вдохновила Бетховена на сочинение 4-й части («Гроза. Буря») 6-й симфонии, получившей название «Пасторальной».

Либретто было положено на музыку Стефано Павези после аранжировки неизвестного исполнителя в 1817 году и исполнено под названием La gioventù di Cesare в Театре «Ла Скала» в Милане.

Персонажи 
 Юлий Цезарь (тенор)
 Тулло, любовник Джиджи, раб Цезаря (бас)
 Джиджи, рабыня Цезаря (сопрано)
 Никанор, начальник пиратов (бас)
 Мегистон, начальник пиратов (бас)
 Термути, главная женщина среди пиратов, обручённая невеста Никанора (сопрано)
 Нерботе, надсмотрщик над рабами пиратов (тенор)
 Зосмия, надсмотрщик над рабами и рабынями пиратов (сопрано)
 Лентуло, римский офицер (тенор)

Сюжет 
Действие происходит на острове Фармакуза.

Дискография 
Увертюра «Цезаря на Фармакузе» включена в компакт-диск «Сальери: Увертюры», изданный Naxos. Исполняет Симфонический оркестр Словацкого радио (Братислава). Дирижёр — Михаэль Дитрих.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Оперы Антонио Сальери
Оперы 1800 года
Оперы по алфавиту
Оперы на итальянском языке
Оперные премьеры Кернтнертортеатра в Вене